В одиночному розряді тенісного турніру Colgate Series Championships 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-2, 6-2.

Основна сітка

Групова частина

Група 1

Група 2

Фінальна частина

Посилання 
 

Colgate Series Championships